

Patronyme 
 Albert Bierstadt, artiste allemand (18030-1902)

Astéroïdes 
 (10218) Bierstadt

Toponyme 
 Bierstadt (Wiesbaden)

Géographie 
 Mont Bierstadt